Afterworld ist eine amerikanische computeranimierte Science-Fiction-Serie von Brent V. Friedman und Michael DeCourcey.

Die Erstausstrahlung von Afterworld fand am 28. Februar 2007 bei YouTube und Bud.tv statt. Im August 2008 wurde die Serie auf MySpace gestartet. Zusätzlich wurde gleichzeitig die Serie in Australien im SciFi-Channel und in Deutschland auf dem Sender ProSieben gezeigt und als Podcast gesendet. Die Serie endet mit einem Cliffhanger, der nicht aufgelöst wurde.

Handlung 

Während einer Geschäftsreise nach New York City wacht Russel Shoemaker morgens auf und stellt fest, dass alle elektronischen Geräte nicht mehr funktionieren und alle Menschen um ihn herum verschwunden sind. Später erfährt er, dass etwa 99 % der Bevölkerung einfach verschwunden sind. Angetrieben von dem Gedanken, dass seine Frau und sein Kind überlebt haben könnten, und der Möglichkeit die Wahrheit über die Katastrophe herausfinden zu können, macht sich Russel auf den Weg zurück nach Seattle.
Auf dieser Reise trifft Russel auf Freunde und Feinde.
Er stellt fest, das sich neue Formen der Regierung und Gesellschaft gebildet haben.
Ein elektromagnetischer Puls, welcher von einem noch aktiven Satellitensystem erzeugt wird, scheint die Ursache dafür zu sein, dass Elektronik versagt, Menschen mutieren und neue Energieformen entstehen.

Folgen 

Die Folgen in Amerika sind anders nummeriert und es gibt mehr Episoden, weil in Deutschland die Folgen zu längeren Episoden zusammengefasst wurden. Daher wurde die Episodenliste um diese Information erweitert:

Season 1

Siehe auch 
 Liste von Science-Fiction-Serien

Weblinks 

 

Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Science-Fiction-Fernsehserie
Webserie
Fernsehserie der 2000er Jahre